Нива-1 может означать:

 Нива 1 — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области России.
 LADA Niva I — полноприводный автомобиль.
 Устаревшее название посёлка Зашеек Мурманской области России.
 Нива ГЭС-1 (сокр. Нива-1) — гидроузел, электростанцию и плотину близ посёлка Зашеек Мурманской области.
 Нивский-1 (сокр. Нива-1, другое название Пинозеро) — деревню в Кандалакшском районе Мурманской области России.

См. также
 Нива-2 (значения)